International Security Assistance Force, een NAVO-missie in Afghanistan
 International Shark Attack File, een database waarin alle aanvallen van haaien op mensen worden opgeslagen
 World Sailing, voorheen de International Sailing Federation (ISAF), een internationaal bestuursorgaan voor de zeilsport